Симано́вич — фамилия:

 Симанович, Александр Михайлович (1918—1941) — советский футболист.
 Симанович, Анастасия Дмитриевна (род. 1995) — российская ватерполистка.
 Симанович, Арон Самуилович (1872—1944) — российский купец, мемуарист, личный секретарь Григория Распутина.
 Симанович, Григорий Самуилович (род. 1949) — российский журналист, переводчик и писатель.
 Симанович, Давид Григорьевич (1932—2014) — белорусский русскоязычный поэт, прозаик, эссеист, литературовед, переводчик.
 Симанович, Денис Васильевич (род. 1987) — белорусский легкоатлет.
 Симанович, Зиновий Григорьевич (1901—1938) — деятель ВКП(б), и. о. 2-го секретаря Омского областного комитета ВКП(б). Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Симанович, Игорь Максимович (1936—2017) — российский геолог, доктор геол.-мин.наук.
 Симанович,  Симанис (1890—1972) — латвийский советский политик и общественный деятель.
 Симанович, Фёдор Филиппович (1760—1815) — российский генерал-лейтенант, наместник Имеретии, Абхазии, Мегрелии и Гурии.